Антонио Хосе де Ирисарри Алонсо (; 7 февраля 1786, г. Гватемала, Вице-королевство Новая Испания — 10 июня 1868, Нью-Йорк, США) — чилийский политик, государственный деятель, дипломат, . Временный верховный диктатор Чили после получения ею независимости от Испании в 1810 году (7 марта 1814 — 14 марта 1814). Министр иностранных дел Чили.

Считается одним из отцов чилийской журналистики.

Биография 
Образование получил в Европе. После смерти отца в 1805 году вернулся на родину.

Член Патриотической партии. С 1810 года — участник движения за независимость испанских колоний в Южной Америке. Занимал важные государственные должности во время борьбы за свободу и независимость, командовал Национальной гвардией, входил в состав гражданского и военного правительства провинции Сантьяго, был губернатором провинции Сантьяго, а с 7 по 14 марта 1814 года был Временным верховным диктатором Чили. После победы роялистов депортирован в Аргентину, оттуда отправился в Лондон, где занялся своим образованием.

Вернувшись на родину, с 1818 года — на государственной и дипломатической работе. Был назначен министром правительства и министром иностранных дел при Бернардо О’Хиггинсе, в октябре 1818 года направлен послом в Буэнос-Айрес в ранге полномочного министра.

В конце 1819 года отправлен в Европу, для заключения договора о признании чилийской независимости Англией и Францией, одновременно в Лондоне он договорился с Британией о кредите в размере 1 000 000 фунтов стерлингов (первый внешний долг Чили).

В 1822 году — посол Чили в Великобритании.

В 1827 году назначен полномочным министром по делам Чили в государствах Центральной Америки. Во время Гражданской войны в Центральной Америке, присоединился к консервативной партии, занял пост военного министра. Занимался в первую очередь восстановлением дисциплины в рядах гватемальской армии. В одном из сражений был взят в плен и находился в заключении в течение девяти месяцев. В январе 1830 года бежал из сальвадорской тюрьмы в Эквадор.

В 1837 году — полномочный представитель в Перу и советник адмирала Мануэля Бланко Энкалады во время войны Чили против Боливийско-Перуанской конфедерации. После подписания чилийской армией Паукарпатского договора в ноябре 1837 года, А. Х. де Ирисарри отказался вернуться в Чили, был заочно осуждён за государственную измену и приговорен к смертной казни. Из-за этого никогда больше не возвращался в Чили.

В 1855 году был назначен послом в ранге Полномочного министра Гватемалы и Сальвадора в Соединенных Штатах.

Умер в Нью-Йорке. Прах его в 1968 году был перевезен в Гватемалу, где захоронен в Пантеоне выдающихся гватемальских интеллектуалов Гватемальского городского кладбища.

Награждён орденом «Легиона Заслуг Чили».

Память 

 В 1973 году правительство Гватемалы в знак признания его заслуг учредило орден «Орден Антонио Хосе Ирисарри».
 Его имя носит одна из пехотных бригад ВС Гватемалы «Coronel Antonio José de Irisarri»

См. также 
 Чилийская война за независимость

Примечания

Ссылки 
 Биография 
  

Политики Чили
Политики Гватемалы
Дипломаты Чили
Дипломаты Гватемалы
Послы Гватемалы в США
Послы Сальвадора в США
Президенты Чили
министры иностранных дел Чили
министры Чили
Послы Чили в Великобритании
Послы Чили в Бразилии
Послы Чили в Перу
Послы Гватемалы в Эквадоре
Послы Гватемалы в Аргентине
Послы Гватемалы в Колумбии
Писатели Гватемалы
Эссеисты Гватемалы
Приговорённые к смертной казни
Совершившие побег из мест заключения